Agostino Paradisi (1736-1783) – poeta, economista e docente italiano
Bruno Paradisi (1909-2000) – giurista e storico italiano
Donatella Paradisi (1949) – scrittrice e giornalista italiana
Giorgio Paradisi (1948-2006) – mafioso italiano
Giovanni Paradisi (1760-1826) – matematico, politico e poeta italiano, figlio di Agostino
Giulio Paradisi (1934) – attore e regista italiano
Mario Paradisi (1959) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Pietro Domenico Paradisi (1707-1791) – compositore e didatta italiano
Umberto Paradisi (1878-1933) – regista, attore, giornalista e produttore cinematografico italiano